Erőss Sándor
 Erőss Sándor (1796–1858) református lelkész
 Erőss Sándor (1832–1910) tanító
 Erőss Sándor (1907–1974) szemészorvos, rendelőintézeti igazgató